Dissent – sostantivo inglese corrispondente all'italiano Dissenso
 Dissent – rivista trimestrale statunitense di politica fondata nel 1954 e pubblicata dalla University of Pennsylvania Press
 Dissent – rivista quadrimestrale australiana di politica fondata nel 2000, indicata nella testata come "D!SSENT"